Demnitz – frazione del comune tedesco di Altwigshagen
 Demnitz – frazione del comune tedesco di Steinhöfel